The Pentagon Wars: Reformers Challenge the Old Guard - een boek van James G. Burton uit 1993
The Pentagon Wars (film) - een film uit 1998, gebaseerd op het boek van James G. Burton uit 1993